Viper kan syfta på

 Dodge Viper – bilmodellen
 Viper (elfiol) – instrumentet

Se även
 Vipera – ormsläkte